Topônimos

Index (Washington)

Índices diversos
Index Librorum Prohibitorum
AEX Index
AMX Index
Index Catalogue
International Plant Names Index
Index.html
Index Kewensis
The Index

Desambiguação